

Chimica 
 AZT – azidotimina, farmaco antivirale

Codici 
 AZT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zapatoca (Colombia)
 azt – codice ISO 639-3 della lingua faire atta